La Recopa de Europa 1965-66 fue la sexta edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 31 clubes pertenecientes a 30 federaciones nacionales diferentes.

La final, disputada a partido único, enfrentó al Borussia Dortmund con el Liverpool en el estadio Hampden Park, en Glasgow, donde venció el equipo alemán por 2-1.

El West Ham United fue eliminado en la semifinal por el que a la postre sería campeón, el Borussia Dortmund, por el marcador global de 5-2.

Rondas siguientes

Final

Notas

Véase también 
 Recopa de Europa

Recopa de Europa
Fútbol en 1965
Fútbol en 1966